Фёдор Карлович Шульц:

 Шульц, Фёдор Карлович (1760−1843) — генерал-майор, участник русско-шведской войны, архангельский комендант.
 Шульц, Фёдор Карлович (1828−1881) — сенатор, тайный советник.